Трояны — топоним, название населённых пунктов в нескольких странах.

Республика Польша 
 Трояны — деревня в гмине Паженчев в Лодзинском воеводстве. 
 Трояны — деревня в гмине Домбрувка в Мазовецком воеводстве.

Россия 
 Трояны — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

Украина 
 Трояны — село в Бердянском районе Запорожской области.
 Трояны — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Трояны — село в Самборском районе Львовской области.
 Трояны — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Трояны — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Трояны — село в Кобелякском районе Полтавской области.

См. также 
 Троя
 Троян